K70 bzw. K 70 steht für:
 NSU K 70, von NSU Motorenwerke entworfener PKW, von VW vermarktet
 VW K 70, von NSU Motorenwerke entworfener PKW, von VW vermarktet
 HMS Kingfisher (K70) (auch L70), britisches Patrouillenboot der Kingfisher-Klasse
 „Alkoholische Leberkrankheit“ (ICD-10-Code)

K-70 steht für:
 Pentax K-70, japanische Kamera

Abkürzung